Дорожно-Ремонтный Пункт — название населённых пунктов в России:
 Дорожно-Ремонтный Пункт — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Дорожно-Ремонтный Пункт — населённый пункт в Оленинском районе Тверской области.